Алекса́ндр Алекса́ндрович Фили́ппов:
 Филиппов, Александр Александрович (1917—1990) — Герой Советского Союза.
 Филиппов, Александр Александрович (1925—1942) — разведчик, герой обороны Сталинграда.
 Филиппов, Александр Александрович (род. 1992) — украинский футболист.